Next to You – singolo dei Police del 1978, una cover è stata pubblicata dagli Offspring nel 2005
 Next 2 You – singolo dei Buckcherry del 2006, dall'album 15
 Next to You – singolo di Mike Jones del 2008
 Next 2 You – singolo di Chris Brown featuring Justin Bieber del 2011
 Next to You – singolo di Becky G del 2019